Koloman van Stockerau (+1012), Iers heilige
 Koloman van Hongarije (ca. 1070-1116), koning van Hongarije (1095-1116)
 Koloman van Galicië (1208-1241), koning van Galicië-Lodomerië (1215-1219) en hertog van Slavonië (1226-1241)
 Kołomań, dorp in Polen